Louis de Saint-Just – jeden z przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej
 Saint-Just (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Just (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Just (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Just (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Just (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Just (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Just (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Just (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Just (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy